О́льга Никола́евна Подвысо́цкая (1884—1958) — советский врач-дерматолог, профессор, член-корреспондент АН СССР, действительный член АМН СССР. Заслуженный деятель науки РСФСР. Ведущий специалист в СССР по проблемам туберкулёза кожи, пиодермитов, дерматомикозов, экземы, нейродермита.

Биография 
Родилась а в Енисейске (ныне в Красноярском крае) в семье учителя средней школы. Есть сведения, что она является внучкой профессора Валериана Осиповича Подвысоцкого.

Образование 
Окончила в 1911 году Женский медицинский институт в Санкт-Петербурге в звании лекаря. Сразу по окончании института уехала земским врачом в Самарскую губернию на борьбу с холерой. В 1912 году, вернувшись в столицу, стала работать на кафедре кожных и венерических болезней: сперва лаборантом, затем ассистентом (с 1913 года) и приват-доцентом (с 1925). В 1919 году защитила докторскую диссертацию на тему «Дерматомикозы (Trichophytia, Microsporia, Favus) и их возбудители».

В 1927 году О. Н. Подвысоцкую избрали профессором и заведующей кафедрой кожных и венерических болезней Ленинградского государственного института для усовершенствования врачей.

С 1938 года О. Н. Подвысоцкая — заведующая кафедрой 1-го Ленинградского медицинского института имени академика И. П. Павлова, которую возглавляла до 1957 года (за исключением 1941—1944 годов).

Научная деятельность 
На первом этапе своей научной карьеры О. Н. Подвысоцкая занималась проблемами дерматомикозов. В своей докторской диссертации (1919) она показала, что основным возбудителем трихофитии в России является фиолетовый трихофитон, а возбудителем микроспории — преимущественно Microsporum lanosum; кроме того, она описала клинические разновидности микроспории и разработала дифференциальную диагностику микроспории с трихофитией.

В 1929 году на III Всесоюзном съезде дерматологов О. Н. Подвысоцкая в своём программном докладе на тему «Дерматомикозы» подчеркнула, что «один и тот же возбудитель не всегда вызывает одинаковую клиническую картину», и отметила большое значение макроорганизма в патогенезе дерматомикозов. Она также впервые обратила внимание на характерные симптомы хронической трихофитии, а позже, в работе «О трихофитозах» (1933) подробно представила клинику хронической трихофитии и изложила важные сведения о патогенезе этого заболевания. Выделила и описала особую форму эпидермофитии стоп (острая трихофития Подвысоцкой). Подробно изучила клин. картину и патогенез хромомикоза.

Другой научной проблемой, которой О. Н. Подвысоцкая занималась много лет, стал туберкулёз кожи. В 1927 и 1931 годах ею были проведены экспериментальные исследования, благодаря которым были получены новые сведения о патогенезе этого заболевания, а также о роли нервной системы в развитии туберкулёзного процесса. О. Н. Подвысоцкая привела новые данные о фильтрующемся вирусе при кожном туберкулёзе и значении смешанной инфекции при туберкулёзной волчанке.

В целом ряде работ (1928, 1935, 1943) освещены вопросы диагностики и лечения туберкулёза кожи. Так, в 1935 году О. Н. Подвысоцкая выделила и описала особую форму этой болезни — раннюю инфильтративную форму волчанки.

В 1927 году под редакцией О. Н. Подвысоцкой вышел сборник «Туберкулёз кожи», в котором она обобщила часть своих научных работ. В 1931 году ею была написана обширная глава «Туберкулёзные заболевания кожи» в руководстве «Клиника болезней кожи» под редакцией А. П. Иордана.

Профессор О. Н. Подвысоцкая много сделала для организации борьбы с туберкулёзом кожи в СССР. При её активном участии в 1922 году в посёлке Вырица Петроградской губернии был создан люпозорий (от  — волчанка) — санаторий для лечения больных кожным туберкулёзом. С момента его основания и на протяжении почти всей жизни О. Н. Подвысоцкой она была здесь научным руководителем.

С 1930-х годов она изучала неврогенный патогенез дерматозов, разработав в итоге целый ряд новых методов их функциональной диагностики. Большая часть этих работ обобщена в публикациях 1933—1956 годов, а также в программном докладе «Реактивность кожи в зависимости от нервной системы» на IV Всесоюзном съезде дерматовенерологов (1937) и в вышедшей в свет под её редакцией монографии «Проблемы функционального направления в дерматологии» (1954).

На счету О. Н. Подвысоцкой более 100 научных работ, в том числе 5 монографий. Большой её заслугой была организация в 1930 году Ленинградского кожно-венерологического института, научным руководителем которого она была до 1951 года. В Академии медицинских наук СССР ею создана лаборатория патофизиологии кожи.

Помимо большой научно-исследовательской деятельности О. Н. Подвысоцкая много внимания уделяла подготовке кадров для дерматологии. За годы её работы в ЛенГИДУВе получили специализацию или повысили свои знания более 1500 врачей. Под её руководством было подготовлено и успешно защищено 13 докторских и 25 кандидатских диссертаций.

О. Н. Подвысоцкая возглавляла Всесоюзное научное общество дерматологов и венерологов, Учёную комиссию по борьбе с кожными и венерическими болезнями, с 1940 года и до самой кончины была председателем Ленинградского научного общества дерматологов и венерологов им. В. М. Тарковского. В 1954 году она была избрана почётным председателем общества. Кроме этого, О. Н. Подвысоцкая состояла почётным членом Всероссийского научного общества дерматологов и ряда научных обществ в СССР и за рубежом.

Много лет О. Н. Подвысоцкая была редактором журнала «Вестник дерматологии и венерологии», а также ответственным редактором трёхтомного руководства по дерматовенерологии. 29 января 1939 года, как крупнейший учёный страны, она была избрана членом-корреспондентом по отделению математических и естественных наук Академии наук СССР, а в 1944 году — действительным членом Академии медицинских наук СССР. В 1945 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР ей было присвоено почётное звание заслуженного деятеля науки РСФСР.

Общественная деятельность 
Депутат ВС СССР 2-го созыва (1946—1950). Она неоднократно избиралась в Ленинградский областной и городской советы депутатов трудящихся, в ВЦСПС и ЦК союза медицинских работников. Многие годы она являлась членом Ленинградского областного комитета защиты мира.

Умерла 1 декабря 1958 года на 74-м году жизни. Похоронена в Ленинграде на Богословском кладбище.

Награды 
 орден Ленина
 орден Трудового Красного Знамени (29.11.1944)
 два ордена «Знак Почёта»
 медали
 заслуженный деятель науки РСФСР (1945)

Научные труды 
 Туберкулёзные заболевания кожи, в кн.: Основы клинической, экспериментальной и социальной венерологии и дерматологии, М. — Л., 1931
 Руководство по исследованию дерматомицетов. — Л. — М., 1931 (в соавт.)
 Туберкулёзные заболевания кожи // Основы клинической, экспериментальной и социальной венерологии и дерматологии. — М.—Л., 1931. — С. 515—544
 Клиника и патогенез хромомикоза // Экспериментальные и клинические исследования по венерологии и дерматологии. — М.—Л., 1935. — Т. 1. — С. 83—92
 Функциональная диагностика кожи и её практическое значение // Экспериментальные и клинические исследования (К 15-летию Ленинградского кожно-венерологического института). — Л., 1945. — Т. 5. — С. 19—22
 Ошибки диагностики кожных болезней. — М., 1948.
 Методы исследования функционального состояния кожи и значение их для клинической дерматологии // Проблемы функционального направления в дерматологии. — Л., 1954. — С. 8—25.

Примечания

Ссылки 
 
 
 О. Н. Подвысоцкая на сайте НИИ истории медицины РАМН
 Штейнлухт Л. А. Основные направления научной деятельности Ольги Николаевны Подвысоцкой // Вопросы общей патологии, клиники и лечения дерматозов.— Л., 1958.— С. 3—10.
 Ольга Николаевна Подвысоцкая // Вестн. дерматол. и венерол. — 1959.— № 1.— С. 91.
 Ольга Николаевна Подвысоцкая (К 100-летию со дня рождения) // Вестн. дерматол. — 1985.— № 4.— С. 75—76.
 60 лет Российской академии медицинских наук.— М., 2004.— С. 402.

Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Преподаватели Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования
Преподаватели Санкт-Петербургского медицинского университета
Дерматовенерологи СССР
Похороненные на Богословском кладбище